Jannik Herm (né le  à Karlsruhe en Allemagne) est un joueur professionnel allemand de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2007-2008 || HC Škoda Plzeň || Extraliga U18 ||4 ||2 ||0 ||2 ||2 ||7 ||1 ||1 ||2 ||4
|-
|2008-2009 || HC Škoda Plzeň
 || Extraliga U20 ||30 ||0 ||0 ||0 ||8 ||4 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2009-2010 || HC Škoda Plzeň
 || Extraliga U20 ||51 ||9 ||11 ||20 ||32 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2010-2011 || SC Bietigheim-Bissingen || 2. Bundesliga ||48 ||4 ||3 ||7 ||8 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2011-2012 || Lausitzer Füchse || 2. Bundesliga ||33 ||0 ||2 ||2 ||6 ||5 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2011-2012 || Heilbronner Falken || Oberliga ||17 ||11 ||6 ||17 ||26 ||2 ||3 ||2 ||5 ||6
|-
|2012-2013 || Lausitzer Füchse || 2. Bundesliga ||41 ||1 ||1 ||2 ||10 ||5 ||0 ||0 ||0 ||2 
|-
|2012-2013 || Heilbronner Falken || Oberliga ||13 ||7 ||8 ||15 ||12 ||5 ||5 ||10 ||15 ||2
|-
|2013-2014 || Deggendorfer SC || Oberliga ||32 ||9 ||18 ||27 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || Wölfe Fribourg || Oberliga ||12 ||4 ||5 ||9 ||4 ||20 ||2 ||8 ||10 ||20
|-
|2014-2015 || Wölfe Fribourg || Oberliga || 44|| 12||21 ||33 ||30 ||4 ||2 ||0 || 2|| 0
|-
|2015-2016 || Wölfe Fribourg || DEL2 || 50|| 9||17 ||26 ||46 ||7 ||0 ||1 || 1|| 0
|-
|2016-2017 || Wölfe Fribourg || DEL2 || 47 || 9||17 ||26 ||46 ||7 ||0 ||1 || 1|| 0
|-
|2017-2018 || Wölfe Fribourg || DEL2 || 52 || 10||16 ||26 ||61 ||7 ||2 ||1 || 3|| 4
|-
|2018-2019 || Wölfe Fribourg || DEL2 || 51 || 13||8 ||21 ||14 ||14 ||2 ||5 || 7|| 32
|-
|2019-2020 || Wölfe Fribourg || DEL2 ||40 || 3||3 ||6 ||28 ||- ||- ||- || -|| -
|-
| 2019-2020 || ECDC Memmingen || Oberliga ||12 || 3||7 ||10 ||4 ||- ||- ||- || -|| -
|-
|2020-2021 || ECDC Memmingen || Oberliga ||36 || 10||19 ||29|| 48 ||- ||- ||- || -|| -
|-
| 2021-2022|| Höchstadter EC  || Oberliga ||  ||

Notes et références 

Naissance en mars 1991
Naissance à Karlsruhe
Joueur allemand de hockey sur glace
Joueur du SC Bietigheim-Bissingen
Joueur des Heilbronner Falken
Joueur du Deggendorfer SC
Joueur du EHC Freiburg
Attaquant de hockey sur glace